18-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 23 по 29 сентября 1989 года в Куритибе (Бразилия) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 23 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:1 (15:9, 15:11, 14:16, 15:6); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:4, 15:0, 15:3).
 24 сентября: Перу — Уругвай 3:0 (15:2, 15:1, 15:1); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:0, 15:13, 15:2).
 25 сентября: Перу — Аргентина 3:0 (15:6, 15:5, 15:7); Парагвай — Уругвай 3:1 (6:15, 15:12, 15:12, 16:14).
 26 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:1 (15:6, 13:15, 15:5, 15:4); Перу — Парагвай 3:0; Бразилия — Аргентина 3:1 (15:3, 13:15, 15:0, 15:13).
 27 сентября: Перу — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:1, 15:1); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:11, 15:7, 15:6); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:4, 15:3, 15:4).
 28 сентября: Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:3, 15:4, 15:4); Аргентина — Уругвай 3:0 (15:3, 15:8, 15:5).
 29 сентября: Перу — Бразилия 3:0 (15:4, 15:10, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Габриэла Перес дель Солар, Денисе Фахардо, Соня Эредиа, Наталия Малага, Сенаида Урибе, Роса Гарсия, Росио Серна, Соня Аяукан, Маргарита Дельгадо, Джессика Техада, Джанет Васконсуэло, Мириам Гальярдо. Тренер — Пак Ман Бок.

 : Ана Рича, Марсия Фу Кунья, Ана Ида Алварес, Ана Клаудиа Рамос, Изабел Салгадо, Ана Мозер, Вера Мосса, Элиани Оливейра, Ана Лусия Камарго, Керли Пайва, Ана Мария Вольпони, Фернанда Вентурини. Тренер — Иналдо Манта.

 .

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1989 год в волейболе